Utilisé seul, le terme oreillard peut désigner :
 un oreillard, nom vernaculaire de nombreuses espèces de chauves-souris du genre Plecotus, dont l'Oreillard roux, l'Oreillard de Sardaigne, l'Oreillard montagnard ;
 l'Oreillard maculé, espèce de chauve-souris du genre Euderma ;
 un oreillard, toupet d’oreille de la poule Araucana.

Le terme oreillard figure aussi dans le nom de nombreuses espèces d'oiseaux, par exemple :
 le Bulbul oreillard, espèce de passereaux de la famille des Pycnonotidae ;
 le Coucou oreillard, espèce d'oiseaux de la famille des Cuculidae.

Voir aussi 
 
 Ouistiti oreillard